Red Level ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Red Level (Chambers County, Alabama)
 Red Level (Covington County, Alabama)
 Red Level (Montgomery County, Alabama)
 Red Level (Florida)
 Red Level (Texas)